Хајли Атвел (; рођена 5. априла 1982. у Лондону) енглеска је глумица најпознатија по улози Пеги Картер у неколико различитих пројеката студија Марвел, укључујући филм Први осветник: Капетан Америка и ТВ серију Агент Картер. Такође је тумачила запажене улоге у филмовима Касандрин сан, Војвоткиња и мини-серији Стубови земље која јој је донела номинацију за награду Златни глобус за најбољу глумицу у мини-серији или ТВ филму.

Филмографија

Извори

Спољашње везе 

 

Рођени 1982.
Енглеске глумице
Биографије живих особа